Ла Бриса има више значења:

 Ла Бриса (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бриса (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Бриса (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бриса (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бриса (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бриса (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бриса (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бриса (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бриса (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бриса (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бриса (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бриса (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бриса (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бриса (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бриса (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бриса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику